bosbloedbij
 brede dwergbloedbij
 dikkopbloedbij
 gestreepte bloedbij
 gewone dwergbloedbij
 glanzende dwergbloedbij
 grote bloedbij
 grote spitstandbloedbij
 kleine spitstandbloedbij
 kortsnuitbloedbij
 kraagbloedbij
 lichte bloedbij
 pantserbloedbij
 rimpelkruinbloedbij
 roestbruine bloedbij
 schoffelbloedbij
 verscholen dwergbloedbij
 vroege bloedbij
 wafelbloedbij
 zwarte bloedbij